Divna Ljubojević – serbska wokalistka
 Goran Ljubojević – chorwacki piłkarz
 Ljubomir Ljubojević – serbski szachista